Leah Dizon (1986), mannequin et chanteuse franco-américaine.
 Mylene Dizon (1976), mannequin et actrice philippine.

Voir aussi 
 Dison

Homonymie de patronyme